MCT steht für:
 Maksutov-Cassegrain-Teleskop, ein Maksutov-Teleskop mit Cassegrain-Teleskop-Strahlengang
 Mega Chemical Tanker, Frachtschiff für den Transport von Chemikalien
 mercury cadmium tellurid (dt. Quecksilber-Cadmium-Tellurid), Halbleitermaterial für Infrarotsensoren
 Minimum Connecting Time, Mindestumsteigezeit für Passagiere an einem Flughafen
 Minnesota Chippewa Tribe, zentrale Stammesautorität der Chippewa in Minnesota gemäß Tribal sovereignty (Vereinigte Staaten)
 MOS Controlled Thyristor, einen Thyristor, der mittels MOSFET ein- und ausgeschaltet werden kann
 Monocarboxylate Transporter, einer Klasse von Aufnahmesystemen für Monocarbonsäuren in eukaryotischen Zellen
 Multi Channel Television, ein Erotik-Pay-TV-Sender
 Mutable Connective Tissue, mutables Bindegewebe
 medium-chain triglycerides, Mittelkettige Triglyceride
Methacholinetest Challenge Test, ein Test in der medizinischen Diagnostik, um den Schweregrad einer Atemwegs-Hyperreagibilität zu bestimmen
 Flughafen Maskat (IATA-Code)

mct steht für:
 Mengisa (ISO-639-3-Code), Bantusprache im Kamerun

m.c.t. steht für:
 magno cum tempore, eine akademische Zeitangabe

Abkürzung